Георгий Васильевич Мачабели (, 23 июля 1885 года, Тифлис — 31 марта 1935 года, Нью-Йорк) — грузинский националист, политик и дипломат, американский предприниматель.

Биография 
Приходился племянником Ивану Мачабели (1854—1898).

Окончил Горную академию в Берлине.

Один из основателей Комитета независимости Грузии (1914).

Одержимый идеей восстановить грузинскую монархию породнившись с германским правящим домом, полагал выдать за принца Иоахима (младшего сына кайзера Вильгельма II (1859—1941)) какую-либо из грузинских княжён, кандидатом была дочь из рода Мачабели.

После провозглашения независимости Грузии (1918) — посол Грузии в Италии.

С установлением советской власти в Грузии в 1921 году вместе со своей женой Нориной переехал в Соединённые Штаты Америки. В 1924 году они основали парфюмерную компанию Prince Matchabelli и уже в 1926 году выпустили духи под названием «Princess Norina» (Княгиня Норина). Дизайн флакона в форме короны супруга разработала сама. В 1933 году супруги расстались и через три года компания была продана за 250 тысяч долларов.

Умер от воспаления лёгких. Похоронен на Нью-Йоркском кладбище «Mount Olivet Cemetery».

Литература

Примечания

Ссылки 
გიორგი მაჩაბელი

Политики Грузии
Похороненные на кладбище Маунт-Оливет
Послы Грузии в Италии